Stoughton ist der Familienname folgender Personen:

 Blaine Stoughton (* 1953), kanadischer Eishockeyspieler
 Cecil W. Stoughton (1920–2008), US-amerikanischer Fotograf
 Edwin Henry Stoughton (1838–1868), US-amerikanischer Offizier, General der Union im Bürgerkrieg
 Jeff Stoughton (* 1963), kanadischer Curler

Stoughton ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Stoughton (Massachusetts)
 Stoughton (Wisconsin), im Dane County

in England:
 Stoughton (Leicestershire)
 Stoughton (Surrey)
 Stoughton (West Sussex)

in Kanada:
 Stoughton (Saskatchewan)